

Miejscowość w Polsce
 Kropiwnik

Miejscowości na Ukrainie
 Kropiwnik – wieś w rejonie dolińskim
 Kropiwnik Nowy  - wieś w rejonie drohobyckim obwodu lwowskiego 
 Kropiwnik Stary  - wieś rejonie drohobyckim obwodu lwowskiego 
 Kropiwnik – wieś w rejonie kałuskim
 Kropiwnik – wieś w rejonie starosamborskim